Filipović oder Filipovic ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Filipović (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Alexander Filipović (* 1975), Sozialethiker, Medienethiker und Theologe
 André Filipovic (* 1982), deutscher Fußballtrainer und Sportwissenschaftler
 Bojan Filipović (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Branko Filipović (* 1957), kroatischer Schachspieler
 Dimitrije Filipović (* 1993), serbischer Eishockeyspieler
 Elena Filipovic (* 1972), US-amerikanische Kuratorin und Kunsthistorikerin
 Filip Filipović (* 1987), serbischer Wasserballspieler
 Ivan Filipović (1823–1895), kroatischer Lehrer und Schriftsteller
 Miloš Filipović (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Mirko Filipović (* 1974), kroatischer MMA-Kämpfer
 Miroslav Filipović (1915–1946), jugoslawischer Kollaborateur, KZ-Kommandant und früherer römisch-katholischer Priester
 Muhamed Filipović (1929–2020), jugoslawischer bzw. bosnischer Philosoph und Diplomat

 Petar Filipovic (* 1990), deutscher Fußballspieler

 Romeo Filipović (* 1986), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Stefan Filipović (* 1987), montenegrinischer Sänger
 Stjepan Filipović (1916–1942), jugoslawischer Kommunist und Widerstandskämpfer
 Veljko Filipović (* 1999), serbischer Fußballspieler
 Željko Filipović (* 1988), slowenischer Fußballspieler
 Zlata Filipović (* 1980), bosnische Schriftstellerin
 Zoran Filipović (* 1953), jugoslawischer Fußballspieler

bzw. in anderer Schreibweise:
 Remy Filipovitch (1946–2018), litauischer Jazzmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Filipowicz
 Filipovići
 Philippovich